Esta é uma página de desambiguação. Missão Secreta pode ser:

 Missão secreta Pearl Harbor - operação militar na 2ª Guerra Mundial

Filmes 
 Missão Secreta - filme de faroeste estadunidense de 1952, cujo nome original é Springfield Rifle
 Missão Secreta - filme de comédia estadunidense de 2010, cujo nome original é Holyman Undercover

Desambiguação